Llywelyn ap Gruffydd kan syfta på:

Llywelyn ap Gruffydd (omkring 1223–1282), Llywelyn den siste, furste av Wales 1258–1282
Llywelyn ap Gruffydd Fychan (omkring 1341–1401), walesisk upprorsledare

Se även 
 Gruffydd ap Llywelyn